Roghman ist der Familienname folgender Personen:

 Geertruydt Roghman (1625–1651), niederländische Zeichnerin, Radiererin und Kupferstecherin
 Magdalena Roghman (1637–1669), niederländische Kupferstecherin